

Francja
 Banos – miejscowość i gmina w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Landy

Ekwador
 Baños – kanton w prowincji Tungurahua
 Baños – miasto w prowincji Tungurahua

Hiszpania
 Baños de Ebro – gmina w Hiszpanii, w prowincji Álava, w Kraju Basków
 Baños de la Encina – gmina w Hiszpanii, w prowincji Jaén, w Andaluzji
 Baños de Molgas – gmina w prowincji Ourense, w Galicji
 Baños de Montemayor – gmina w prowincji Cáceres, w Estramadurze
 Baños de Panticosa – miejscowość w Aragonii, w prowincji Huesca
 Baños de Río Tobía – gmina w prowincji La Rioja
 Baños de Rioja – gmina w prowincji La Rioja
 Baños de Tajo – gmina w prowincji Guadalajara, w Kastylii-La Mancha
 Baños de Valdearados – gmina w prowincji Burgos, w Kastylii i León
 Segura de los Baños – gmina  w prowincji Teruel, w Aragonii
 Venta de Baños – gmina w prowincji Palencia, w Kastylii i León